Daskylos (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Daskylos (Sohn des Tantalos), König der Mariandyner in Bithynien, Vater des Lykos
 Daskylos (Sohn des Lykos), Teilnehmer der Argonautenfahrt
 Daskylos (Sohn des Periaudos), Gründer der Stadt Daskylion in Karien
 Daskylos (Vater des Nakolos), des Gründers der Stadt Nakoleia in Phrygien
 Daskylos (Vater des Gyges)